Стаханово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Стаханово — прежнее, до 2007 г., название аула Карагайлы Ерейментауского района Акмолинской области.
 Стаханово — прежнее, до 1990-х гг., название села Улан Карасайского района Алматинской области

Россия 
 Стаханово — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Стаханово — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Стаханово — исчезнувшее село в Балаковском районе Саратовской области.
 Стаханово — прежнее, до 1947 г., название города Жуковский Московской области.

См. также 
 Стаханов